Эккер ():

Фамилия 
 Эккер, Александр (1816—1887) — немецкий антрополог и анатом.
 Эккер, Гай (род. 1959) — латиноамериканский актёр американского происхождения.
 Эккер, Джин (1893—1978) — американская актриса эпохи немого кино.

Другое 
 Эккер — геодезический прибор.
  — река в Германии.

См. также 
 Экер